Gartenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Gartenmann, Schweizer Curlerin
 Stefan Gartenmann (* 1997), dänischer Fußballspieler